Toia ist der Familienname folgender Personen:

 Donny Toia (* 1992), US-amerikanischer Fußballspieler
 Patrizia Toia (* 1950), italienische Politikerin, Mitglied der Camera dei deputati, MdEP